Vitória Sport Clube (grundlagt i 1922) er en portugisisk sportsklub, der hører hjemme i byen Guimarães 40 km nordøst for Porto. Under klubbens aktiviteter hører fodbold, volleyball og basketball.

I Portugal kaldes klubben normalt Vitória de Guimarães for at adskille den fra Vitória FC – en klub der hører hjemme i Setúbal og kendes som Vitória de Setúbal.

I sæsonen 08/09 spiller Vitória de Guimarães fodboldhold i den bedste portugisiske række, BWIN Ligaen.

Historiske slutplaceringer

Noter 

Fodboldklubber i Portugal
Basketballklubber
Volleyballklubber
Sportsklubber i Portugal
Etableret i 1922